Педру Паулу де Фигереду-да-Кунья-и-Мелу (; 19 июня 1770, Тавира, королевство Португалия — 31 декабря 1855, Брага, королевство Португалия) — португальский кардинал и доктор обоих прав. Архиепископ Браги с 3 апреля 1843 по 31 декабря 1855. Кардинал-священник с 30 сентября 1850.

Ранние годы и образование 
Педру Паулу де Фигереду-да-Кунья-и-Мелу родился 19 (или 18) июня 1770 года, в Тавейру, епархия Коимбры, королевство Португалия. Сын Жозе Антониу де Фигереду-и-Сужа (родился около 1725 года) и Дионизии Энграции Изабел да Кунья-и-Меллу-Алвелуш. Принял таинство крещения 20 июня 1770 года. Его брат Луиш да Кунья был епископом Бежи (1820—1833).

Учился в Коимбрском университете, Коимбра. 30 июня 1793 года получил докторскую степень in utroque iuris, как гражданского, так и канонического права. 14 июля 1805 года получил субдиаконат.

Священство  
Где, когда и кем был рукоположён в священники информация была не найдена. 

Заместитель руководителя Святой Инквизиции. Почётный архидиакон кафедрального капитула Коимбры, 1806 год. Каноник кафедрального капитула Элваша. Канонический чтец, управляющий кафедр естественного права, публичного и международного права, канонического права, национального права и аналитики с 1816 года. Докторский каноник Порталегре с 22 августа 1822 года.

Избран в Палату депутатов в 1826 года от провинции Бейра. Primarius cathedraticus канонического права в Коимбрском университете с 12 августа 1834 года, советник с 1839 года. 

15 января 1840 года назначен апостольским администратором архиепархии Браги португальским гражданским правительством до того, как Святой Престол подтвердил его избрание.

Епископ и кардинал  
3 апреля 1843 года избран архиепископом Браги. Посвящён в епископы 10 сентября 1843 года в кафедральном соборе Браги Жерониму ду Барку, O.F.M.Ref., епископом Сантьяго-ду-Кабо-Верде.

Возведён в кардинала-священника на консистории от 30 сентября 1850 года, скончался до получения красной шляпы и титулярной церкви.

Скончался кардинал Педру Паулу де Фигереду-да-Кунья-и-Мелу 31 декабря 1855 года, в Браге. Тело было выставлено и похоронено в кафедральном соборе Браги.

Литература 
 «Cardinali defunti», La Gerarchia Cattolica e la Famiglia Pontificia per l'anno 1876, Roma : Tipografia dei Fratelli Monaldi, 1875, p. 115; 
 Ritzler, Remigium, and Pirminum Sefrin. Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi. Volumen VII (1800-1846). Patavii : Typis et Sumptibus Domus Editorialis "Il Messaggero di S. Antonio" apud Basilicam S. Antonii, 1968, p. 119; 
 Ritzler, Remigium, and Pirminum Sefrin. Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi. Volumen VIII (1846-1903). Patavii : Typis et Sumptibus Domus Editorialis "Il Messaggero di S. Antonio" apud Basilicam S. Antonii, 1979, p. 11.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Выпускники Коимбрского университета
Кардиналы Португалии
Кардиналы Пия IX
Доктора обоих прав